Rehling ist

 der Name eines Ortes in Bayern, siehe Rehling

Rehling ist der Familienname folgender Personen:

 Engelbert Rehling (1906–1976), katholischer Geistlicher des Missionsordens Oblaten von der Unbefleckten Jungfrau Maria und NS-Opfer
 Franz Rehling (1892–1973), Bürgermeister und Ehrenbürger der Gemeinde Freiburg (Elbe)
 Franz Anton Ludwig von Rehling (1677–1713), Obristwachtmeister, gefallen bei der Verteidigung von Freiburg im Breisgau
 Karl Rehling, († 1940), österreichischer Staatsbeamter 
 Luise Rehling (1896–1964), deutsche Politikerin (CDU)
 Peter Rehling (* 1966), deutscher Biochemiker
 Raimund von Rehling (1617–1675), salzburgischer römisch-katholischer Geistlicher

in manchen Gegenden des süddeutschen Sprachraums die Bezeichnung für den Pilz 
 Pfifferling (Cantharellus cibarius) 

Siehe auch:
 Reling
 Relling
 Rehlingen
 Rehlingbach
 Rehlings